Кук, Василий Семёнович (1921—1997) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кук, Василий Степанович (1913—2007) — один из руководителей Украинской повстанческой армии.